Kuschke ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Kuschke (1912–1995), deutscher Biblischer Archäologe
 Hans Kuschke (1914–2003), deutscher Ruderer
 Wolfram Kuschke (* 1950), deutscher Politiker (SPD)